Troelstralaan (Amsterdam), doorgaande weg in Amsterdam.
 Troelstralaan (metrostation), metrostation in Schiedam.